Ленингра́дская у́лица расположена в историческом центре города Самары между улицей Максима Горького и железной дорогой в юго-западной части города.
Участок между улицей Куйбышева и улицей Галактионовской — пешеходная зона.

История

Названия 
 Проломная
 Сенная
 Хлебная
 Москательная
 Панска́я
 Советская
 Петроградская (с 20 апреля 1918 года)
 Ленинградская (с 8 июля 1926 года)

XX век 
 Доходный дом Юриной-Ященко, 1913 г., арх. Засухин Ф.П. Ныне учебный корпус СамГМУ.
 гарнизонный универмаг
 поликлиника
 магазин детских товаров «Юность» занял целый квартал между Молодогвардейской и Галактионовской в перестроенном двухэтажном здании Новотроицкого торгового корпуса (построено в 1914 году).
 ювелирный магазин «Жемчуг» на углу улицы Фрунзе
 обувной магазин
 продовольственный магазин «Утёс» на углу улицы Куйбышева
 Центральный почтамт на углу улицы Куйбышева

В 1990 годах на Ленинградской улице образовался стихийный палаточный вещевой рынок.

XXI век 
В 2002 году было принято постановление Администрации города ликвидировать вещевой рынок и восстановить исторический облик старой самарской улицы, а также сделать этот участок пешеходным. Это решение вызвало массовое сопротивление работников рынка, в связи с чем
сроки начала работ несколько раз откладывались. Завершилась реконструкция участка от улицы Куйбышева до улицы Галактионовской только в 2011 году.

В начале 2000 годов было построено несколько современных «элитных» жилых комплексов в самом начале улицы Ленинградской между набережной реки Волги и улицей Степана Разина.

Здания и сооружения 

Некоторые здания здесь сохранили своё назначение с момента своего открытия на рубеже XIX—XX веков, к примеру, почта на пересечении
улиц Ленинградской и Куйбышева, гостиница «Националь», аптека на улице Фрунзе.

В советские времена популярность Ленинградской только возросла. Здесь располагались: центральный куйбышевский универмаг «Юность», торговый дом «Военторг», «Дом обуви» и ювелирный магазин «Жемчуг». На перекрёстке с улицей Куйбышева долгое время работал знаменитый продуктовый магазин «Утёс», просуществовавший вплоть до начала 2000-х годов.

На Ленинградской и в советские времена, и сейчас работало и работает множество развлекательных заведений и мест общепита. Клиентами здешних кафе и магазинов были не только самарцы, но и гости города: туристы и командировочные, которые жили в местных гостиницах «Националь» (ныне «Азимут») и «Жигули» (на улице Куйбышева).

Несмотря на высокую популярность пешеходной зоны улицы Ленинградской, значительная часть домов на ней до сих пор не реконструирована.

 № 22 — собственный дом архитектора П.П. Головкина, построенный по его проекту в 1900 г. 
 № 24 — Главпочтамт (УФПС Самарской области — Почта России), 443099.
 № 28 — бывший продуктовый магазин «Утёс», сегодня на первом этаже магазин «Антик», на втором — клуб-кафе «Pizzakit».
 № 34 — бывший дом художника К. П. Головкина. Объект культурного наследия местного значения № 6300235000.
 № 37/91 — гостиница «Азимут», ресторан «Тануки».
 № 59 — магазин «Дом обуви».* № 60 — бывший гарнизонный универмаг, сегодня двухэтажный ресторан «Варенье».
 № 64 — торговый центр «Опера» (построен в начале XXI века).

Акции 

 С 2015 года на одном из фонтанов улицы действует мемориал памяти Бориса Немцова.  

 5 мая 2018 года на улице прошло массовое шествие против блокировки мессенджера Telegram, организованное сторонниками Алексея Навального.

Транспорт 
Большая часть Ленинградской улицы представляет сейчас собой пешеходную зону, однако общественный транспорт ходит на участке от улицы Галактионовской до улицы Братьев Коростелёвых.

Трамвай по Галактионовской улице маршруты 1 и 5, по улице Фрунзе маршруты 16, 3 и 20.
Троллейбус 16, 6
Автобус 23, 41 в районе сквера Высоцкого; 3 и 77 маршруты на участке от Самарской до Братьев Коростелёвых; 24, 37, 47, 61 по ул. Куйбышева.
Маршрутные такси 217, 48д, 77д

Почтовые индексы 
 443099
 443020

Примечания

Ссылки 
 Ленинградская улица на сервисе Яндекс.Панорамы.
 Фотографии Ленинградской улицы на официальном сайте Администрации Самары
 Лидия Кузнецова «Ленинградская вверх и вниз» в газете «Самарские известия» № 27 (5011) от 14.02.2007
 «Улица Капитала» статья об истории улицы Панской (ныне Ленинградской) в цикле «Тёплые руки самарских улиц» на сайте «СамараАрт»
 О прежних названиях и истории улицы Ленинградской материалы Центрального Государственного архива Самарской области. Фонд № P-4940; Оп.№ 1; д.№ 3.
 Юлия Паздникова «Остановят Ленинградскую. Мэрия Самары не доведёт реконструкцию пешеходной улицы до Волги» «Самарское обозрение» от 28.01.2008
 Анализ коммерческой недвижимости улицы Ленинградской. Журнал «Rent&Sale», 2008 год.
 Денис Лейканд. В Самаре решили осовременить улицу Ленинградскую 63.ru, 16 августа 2022 

Пешеходные улицы России
Улицы, названные в честь городов